EPYC — серия микропроцессоров компании AMD, нацеленных на использование в серверах и дата-центрах.

Первое поколение процессоров построено на микроархитектуре Zen с использованием нескольких процессорных комплексов, связанных шиной ; процессоры поступили в продажу 20 июня 2017 года.

Торговая марка объединяет 12 моделей процессоров серии 7000. Все процессоры, за исключением моделей с индексом P, способны работать в материнских платах с двумя процессорными разъёмами.

Количество ядер у AMD EPYC (Naples) варьируется от 8 до 32. Каждое физическое ядро способно обрабатывать два логических потока. Таким образом количество логических ядер варьируется от 16 до 64 в зависимости от модели процессора. В двухпроцессорных системах количество физических ядер может достигать 64, а количество логических ядер — 128.

Процессоры поддерживают работу с оперативной памятью стандарта DDR4, в том числе с коррекцией ошибок, общим объёмом до 2 ТБ.

Осенью 2019 года было анонсировано третье поколение этих процессоров c названием Milan.

Количество ядер у AMD EPYC (Rome) варьируется от 8 до 64.

Процессоры поддерживают работу с оперативной памятью стандарта DDR4, в том числе с коррекцией ошибок, общим объёмом до 4 ТБ.

Линейка

Сервер

Первое поколение (Naples)

Второе поколение (Rome) 
В ноябре 2018 года AMD анонсировала Epyc 2 на своем мероприятии Next Horizon, втором поколении процессоров Epyc с кодовым названием «Rome» и основанном на микроархитектуре Zen 2. Эти процессоры имеют до 64 ядер со 128 потоками. 7-нм "Rome" будет производиться TSMC. Выпущены 7 августа 2019 года.

Третье поколение (Milan)

Четвертое поколение (Genoa) 
10 ноября 2022 г. AMD выпустила четвертое поколение процессоров Epyc для серверов и центров обработки данных на базе микроархитектуры Zen 4 под кодовым названием Genoa. На мероприятии по запуску AMD объявила, что Microsoft и Google будут одними из клиентов Genoa. Genoa имеет от 16 до 96 ядер с поддержкой PCIe 5.0 и DDR5. AMD также уделяла особое внимание энергоэффективности Genoa, что, по словам генерального директора AMD Лизы Су, означает «более низкую общую стоимость владения» для корпоративных клиентов и клиентов облачных центров обработки данных. Использует новый сокет AMD SP5 (LGA-6096).

Встраиваемая система

Первое поколение Epyc (Snowy Owl) 
В феврале 2018 года AMD анонсировала серию встроенных процессоров EPYC 3000.

См. также 
 Opteron
 Xeon

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Изучаем шифрование памяти в процессорах AMD, или как EPYC 7000 защищает ваше облако, // HWP.ru, 3 июля 2019
 Список-таблица серверных процессоров AMD Epyc / Amd.news, 12 сентября 2020 года

Микропроцессоры фирмы AMD
X86